Leon Williams peut désigner :
 Leon Williams (1986-), basketteur américano-bélizien ;
 Leon Williams (1991-), basketteur néerlandais.